Фактор згортання крові XII (, Фактор Хагемана, ) – білок, який кодується геном F12, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 615 амінокислот, а молекулярна маса — 67 792.

Цей плазмовий білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як зсідання крові, гемостаз, фібриноліз. 
Секретований назовні.

Див. також 
 Хромосома 5
 Зсідання крові

Примітки

Література 

   
   
   
   
  
  

Система гемостазу
Серинові протеази